Il singolare del torneo di tennis Atlanta Open 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Stan Smith che ha battuto in finale Eliot Teltscher che si è ritirato sul punteggio di 4-6, 6-1, 2-1.

Teste di serie 

 Roscoe Tanner (semifinali)
 John Alexander (secondo turno)
 Stan Smith (campione)
 Assente

 Tom Leonard (primo turno)
 Nick Saviano (primo turno)
 Brian Teacher (quarti di finale)
 Bob Giltinan (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Atlanta Open 1978